112 — натуральне число між 111 та 113.
 112 — рік н. е. та 112 до н. е. — рік до н. е.
 112 Україна — український новинний телеканал, та 112.ua — інформаційна агенція, створені у 2013 році.
 112 (служба екстреної допомоги) — у країнах Європи аналог американської 911.
 112.ua — інформаційна агенція в Україні